Megasoma — род крупных жуков, из подсемейства дупляки, семейства пластинчатоусые. Одни из крупнейших жуков в мире.

Описание 
Длина самцов отдельных видов может достигать до 135—137 мм (средняя длина 110—118 мм). Выражен половой диморфизм. Самцы имеют выросты на голове и переднеспинке в виде рогов. Некоторые виды покрыты густыми волосками, скрывающими основной фон тела. Другие лишены волосков, покровы их тела гладкие, матовые, реже — блестящие.

Ареал 
Юг США, Центральная и Южная Америки.

Виды 
  
  (=Megasoma hector)

Фото

Ссылки 
 Определитель имаго рода Megasoma.
 Generic Guide to New World Scarab Beetles — Megasoma

Примечания 

Насекомые Центральной Америки
Насекомые Южной Америки
Дупляки
Роды жесткокрылых